Habu peut désigner :
 Yoshiharu Habu, joueur de shōgi japonais ;
 Habu, groupe de quatre espèces de serpents du Japon ;
 habu, langue de Timor oriental ;
 Habu, surnon du Lockheed SR-71 Blackbird, un avion-espion de l'armée américaine.